L'édition masculine 2000 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Marat Safin remporte l'épreuve de simple, Nicklas Kulti et Mikael Tillström celle de double.

Lauréats 
Marat Safin remporte son  en simple en battant en finale Carlos Moyà. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. Le Russe soulève ainsi son  de la saison.

En double, la paire suédoise Nicklas Kulti - Mikael Tillström remporte son  en battant en finale Paul Haarhuis et Sandon Stolle. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Sport en Espagne en 2000
Barcelone
Barcelone
2000 en Catalogne